EPC kan vara:

Europeiska politiska gemenskapen, på engelska förkortat EPC
Energy performance contracting